Sêrxü (tibetisch: , tib.: gser shul; auch Sershül und Shiqu, ) ist ein Kreis des Autonomen Bezirks Garzê der Tibeter im Nordwesten der chinesischen Provinz Sichuan. Die Fläche beträgt 22.390 Quadratkilometer und die Einwohnerzahl 103.633 (Stand: Zensus 2020). Sein Hauptort ist die Großgemeinde Nyongxar (Níxiā ).

Songge Manistein-Wall und Bage Manistein-Sutrenmauer (Songge mani shijing cheng he Bage mani shijing qiang ) stehen seit 2006 auf der Liste der Denkmäler der Volksrepublik China (6-715).

Administrative Gliederung 
Auf Gemeindeebene setzt sich der Kreis aus zwei Großgemeinden und zwanzig Gemeinden zusammen.

Ethnische Gliederung der Bevölkerung (2000) 
Beim Zensus im Jahr 2000 hatte Sêrxü 63.489 Einwohner.

Literatur 
 Brief Survey Report on Mani Stone Sutra City of Songge, Sichuan Province. Wenwu 2006.02, Beijing 2006 (chinesisch)

Weblinks 
 Infoseite – Chinesisch
 Infoseite
 Cradle of the Gesar Culture
 Songge Mani stones
 Sichuan Shiqu xian Bage mani shijing qiang

Einzelnachweise 

Ort in Sichuan
Kreis / Banner (China)